Апергис — фамилия. Известные носители:

 Апергис, Андреас — канадский актёр.
 Апергис, Жорж (род. 1945) — французский композитор.